

Плоське — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Плоське — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства